Pol'ana kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Poľana (berg i Slovakien, Prešov), 
 Poľana (berg i Slovakien, Banská Bystrica, lat 48,66, long 19,88),

Tjeckien 

 Poľana (berg i Tjeckien), 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar